Rodrigo Lemos puede referirse a varias personas:

 Rodrigo Lemos (futbolista uruguayo) (1990-), futbolista uruguayo; 
 Rodrigo Lemos Posende (1973-), exfutbolista y actual entrenador uruguayo